Anushavan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Anushavan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Anushavan är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Zohasar Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer sydost om Anushavan. Runt Anushavan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer nordväst om Anushavan.

Trakten runt Anushavan består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak